Bundeskammer ist in Österreich eine veraltete Bezeichnung für folgende Institutionen:

 Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft (kurz: Bundeswirtschaftskammer), siehe Wirtschaftskammer Österreich
 Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten, vergleiche Ziviltechniker